Дми́трий Ле́бедев: 
 Лебедев, Дмитрий Антонович (1883—1928) — генерал-майор, военный министр в правительстве «белой» Сибири (1919).
 Лебедев, Дмитрий Васильевич (род. 1941) — украинский учёный, профессор, победитель Чикагского и Берлинского марафонов в категории участников свыше 75 лет.
 Лебедев, Дмитрий Георгиевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Лебедев, Дмитрий Дмитриевич (1884—1976) — русский и советский педиатр.
 Лебедев, Дмитрий Ильич (1916—1998) — советский военный летчик, Герой Советского Союза.
 Лебедев, Дмитрий Капитонович (1872—1934) — русский и эстонский генерал-майор.
 Лебедев, Дмитрий Максимович (1917—1993) — полковник Советской армии, Герой Советского Союза.
 Лебедев, Дмитрий Михайлович (1892—1978) — советский физикогеограф и историк географии.
 
 Лебедев, Дмитрий Петрович (1851—1891) — археограф, хранитель рукописей.